Нос:
 Нос — часть дыхательного пути и орган обоняния.
 Нос — в парфюмерии и виноделии, специалист по запахам с особо чувствительным обонянием. См. также дегустатор.
 Нос — передняя оконечность судна, завершаемая форштевнем.
 Нос — узкий мыс, обрыв горной гряды к морю или большому озеру.
 Нос — повесть Николая Васильевича Гоголя.
 Нос — советский фильм по повести Гоголя.
 Нос — опера Дмитрия Шостаковича по повести Гоголя.
  — город в Японии.
 Нос — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 «НОС» — российская литературная премия, учреждённая благотворительным Фондом Михаила Прохорова.

См. также 
 Железный нос
 Канин Нос
 Лисий Нос
 Святой Нос